Ангелина Аркадьевна Благонра́вова (1899—1987) — советский инженер-химик.

Биография 
Работала в лаборатории на лакокрасочном заводе № 36 (лаборатории Дринберга), в НИИ лаков и красок Гипронилкраска (ГИПИ № 4, Москва).

В 1970-х годах в ГИПИ ЛКП совместно с А. И. Непомнящим руководила разработкой одностадийного метода синтеза эпоксидных смол путём гетерофазной поликонденсации в среде органических растворителей.

Соавтор книги: Лаковые эпоксидные смолы [Текст] / А. А. Благонравова, А. И. Непомнящий. — М. : Химия, 1970. — 248 с.

Брат — Благонравов, Анатолий Аркадьевич.

Похоронена на Новодевичьем кладбище.

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1947)  — за разработку и промышленную реализацию новых методов производства синтетических смол, масел и лаков

Источники 
 Ангелина Аркадьевна Благонравова: К 75-летию со дня рождения. Лакокрасочные материалы, 1975, № 1.
 Технология окраски. Сведения об авторе. 
 http://www.chimexltd.com/content/data/store/images/f_603_48889_1.pdf 

Похороненные на Новодевичьем кладбище